Saint-Pé-Delbosc, Haute-Garonne
Saint-Pé-d'Ardet, Haute-Garonne
Saint-Pé-de-Bigorre,  Hautes-Pyrénées 
Saint-Pé-de-Léren, Pyrénées-Atlantiques
Saint-Pé-Saint-Simon, Lot-et-Garonne 
  
Saint-Pée-sur-Nivelle, Pyrénées-Atlantiques